Briet:
 Guy Briet (* 1936)
 Lucien (Henri César) Briet (1860-1921)
 Philippe Briet (1601-1668)
 Suzanne Briet (1894-1989)
 Timoteo Briet Montaud (1859-1925)